

Aziende
 Linke-Hofmann – azienda aeronautica tedesca

Persone
 Frank Linke-Crawford – aviatore austro-ungarico
 Karla Linke – ex nuotatrice tedesca orientale
 Simon Linke – artista britannico
 Susanne Linke – danzatrice e coreografa tedesca
 Thomas Linke – ex calciatore tedesco

Politica
 Die Linke – partito politico tedesco